

Жінки 
 Топалова Олена Василівна — депутат Верховної Ради УРСР 7-го скликання.

Чоловіки 

 Топалов Валерій Андрійович — український діяч, вибійник, секретар парторганізації КПУ шахти імені Артема виробничого об'єднання «Дзержинськвугілля» Донецької області. Народний депутат України 1-го скликання.
 Веселин Топалов — болгарський шаховий гросмейстер, чемпіон світу.
 Топалов Владислав Михайлович — російський співак, виконавець, екс-соліст групи «Smash!!».
 Топалов Сергій Сергійович — сержант ЗС України, учасник російсько-української війни.

Прізвища